Neil Robinson (coureur) - Noord-Iers motorcoureur
 Neil Robinson (acteur) - Engels acteur
 Neil Robinson (voetballer, geboren 1979) - Engels voetballer
 Neil Robinson (voetballer, geboren 1957) - Engels voetballer
 Neil Robinson (tafeltennis) - Brits paralympisch sporter